Мария Клементина:

 Мария Клементина Австрийская — австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов.
 Мария Клементина Собеская — внучка польского короля Яна III Собеского.